Cal·ló d'Egina, escultor de l'antiga Grècia
 Cal·ló d'Elis, escultor de l'antiga Grècia
 Cal·ló d'Epidaure, transexual de l'antiga Grècia